Паулина Вюртембергская — имя, которое носили несколько представительниц Вюртембергской династии:

 Паулина Тереза (1800—1873) — дочь герцога Людвига Вюртембергского и третья жена вюртембергского короля Вильгельма I.
 Паулина Фридерика (1810—1856) — дочь принца Павла Вюртембергского и вторая жена герцога Нассау Вильгельма.
 Паулина (1854—1914) — герцогиня Вюртембергского дома, в 1880 году отреклась от всех титулов ради брака с Мельхиором Виллимом и приняла фамилию Кирбах. 
 Паулина Ольга (1877—1965) — дочь вюртембергского короля Вильгельма II и супруга принца Вильгельма Фридриха цу Вид